Ediție a 39-a Cupei Mondiale de Scrimă s-a desfășurat din octombrie 2009 până la Campionatul Mondial de Scrimă din 2010 de la Paris în Franța.

Spadă individual

Floretă individual

Sabie individual

Spadă pe echipe

Floretă individual

Sabie pe echipe

Referințe
 Clasamentul FIE

Cupa Mondială de Scrimă
2009 în scrimă
2010 în scrimă